Леоновичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Леоновичи — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Леоновичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Леоновичи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Леоновичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Леоновичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Леоновичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Леоновичи — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Леоновичи — деревня в Пуховичском районе Минской области.